Cannonball signifie en anglais boulet de canon.
Cannonball fait référence à plusieurs articles.

Personnalités et personnage 
 Erwin Cannon Ball Baker (1882-1960) était un motocycliste et pilote automobile américain.
 Cannonball est le nom en version originale de Rocket, un personnage de comics membre de l'équipe des X-Men.
 Julian Cannonball Adderley est un saxophoniste de Jazz.

Titres d’œuvres 

en musique

 Cannonball, une chanson du groupe Supertramp ;
 Cannonball, une chanson du groupe The Breeders, sur l'album Last Splash ;
 Cannonball, une chanson de Lea Michele, sur l'album Louder ;
 Cannonball, une chanson du chanteur Damien Rice reprise par Little Mix en 2011 en single ;
 Cannonball, un morceau de Showtek et Justin Prime, sortie en 2012 ;

au cinéma

 Cannonball !, un film réalisé en 1976 par Paul Bartel ;
 L'Équipée du Cannonball, un film américain d'Hal Needham, sorti en 1981 ;
 Cannonball 2, un film américano-hongkongais sorti en 1984 ;

à la télévision
 Cannonball, une série télévisée canadienne diffusée entre 1958 et 1959 ;
 Cannonball, un jeu télévisé britannique diffusé entre 2017.

Autre 
 Le Cannonball est un ancien raid automobile sur routes ouvertes organisé illégalement durant les années 1970 aux États-Unis, qui traversait d'est en ouest le continent noraméricain.
 , une voiture de course

Surnom
Homonymie de titre
Homonymie de pseudonyme